Свети Александър Невски може да се отнася за руския княз или за някое от производните му понятия.

 Александър Невски (1221 – 1260), новгородски, киевски и владимирски княз, обявен за светец;

Църкви 
 „Свети Александър Невски“, разрушена църква във Варшава (1912 – 1920-те години)
 „Свети Александър Невски“, църква в София, катедрала на Българската православна църква
 „Свети Александър Невски“, църква в Талин, катедрала на Естонската православна църква
 „Свети Александър Невски“, църква в село Житница, България

Други 
 „Свети Александър Невски“, площад в София около едноименната катедрала